Kriz kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qrız, ort, Quba,

Kroatien 

 Križ, ort i Kroatien, Zagrebs län

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar